El nombre de Sara Ramírez puede aludir a alguna de las siguientes personas:

 Sara Ramírez (nacida en 1975). Figura de la actuación y cantante mexicana-estadounidense.
 Sara Ramírez (nacida en 1987). Tenista de mesa española.